Bernard Wrightson (1944) – tuffatore statunitense
 Bernie Wrightson (1948-2017) – fumettista statunitense
 Earl Wrightson (1916-1993) – baritono e attore teatrale statunitense
 Patricia Wrightson (1921-2010) – scrittrice australiana